Гурово-Илавецке:

 Гурово-Илавецке — город в Польше, входит в Варминско-Мазурское воеводство, Бартошицкий повят.
 Гурово-Илавецке — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Бартошицкий повят, Варминско-Мазурское воеводство.